Чемпіонат СРСР з футболу 1950 (клас «Б») — чемпіонат СРСР з футболу серед команд класу «Б». У турнірі брали участь 14 команд. Переможцем стала команда ВМС (Москва).

Підсумкова таблиця

Перехідні матчі 

|}

Посилання 
 RSSSF 
 Першість УРСР 

1950
СРСР